Brixia – łacińska nazwa miasta znanego współcześnie jako Brescia
 (521) Brixia – planetoida nazwana na cześć miasta w którym urodził się Emilio Bianchi który obliczył jej orbitę
 Karabin maszynowy Brixia M1920 – włoski karabin maszynowy
 Brixia Modello 35 – włoski lekki moździerz piechoty